Bucksport ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bucksport (Kalifornien)
 Bucksport (Maine)
 Bucksport (South Carolina)
 Bucksport Center (Maine)